Kutaia kan syfta på:

 Kutaia – historiskt namn på en stad i västra Turkiet på 930 meters höjd vid floden Porsuk, se Kütahya
 Kutaia – historiskt namn på en näst största staden i Georgien, se Kutaisi